Алексей Зве́рев:
 Зверев, Алексей Васильевич (1913—1992) — русский советский писатель.
 Зверев, Алексей Данилович (1872—1918) — противораскольнический миссионер, прославлен Русской Православной Церковью в лике святых как мученик.
 Зверев, Алексей Ильич (1929—2021) — советский государственный деятель, председатель Государственного комитета СССР по лесному хозяйству.
 Зверев, Алексей Матвеевич (1939—2003) — советский и российский филолог, литературный критик и переводчик, специалист по американской литературе XX века.
 Зверев, Алексей Фёдорович (1905—1971) — советский хирург, ректор Свердловского мединститута (1952—1962).